Турільд Вулфф (; 1 квітня 1877 — 1917) — шведський ботанік та полярний дослідник.

Біографія 
Турільд Вулфф народився 1 квітня 1877 у місті Гетеборг.
У 1902 році він отримав ступінь доктора наук у Лундському університеті за дисертацію на основі спостережень, зроблених ним під час шведсько-російської геодезичної експедиції на Шпіцберген.

У 1905–09 роках Вуллф був асистентом-дослідником у галузі садівництва ("Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet"), у 1909–13 роках доцентом з ботаніки коледжі Стокгольмського університету. У 1911 він подорожував по Ісландії разом із своїм другом, шведським письменником Альбертом Енгстремом.

Турільд Вулфф брав участь у Другій Тулеській експедиції, яку очолив Кнуд Расмуссен. На зворотному шляху експедиція постраждала від поганої погоди та недостатнього постачання, що призвело до втрат, одним з яких був Вуллф. Турільд Вулфф помер від перевтоми у серпні-вересні 1917 року біля мису Cape Agassiz льодовика Humboldt Glacier у північно-західній Ґренландії.

Епоніми 
 Гренладський вид Braya thorild-wulffii (Brassicaceae) названо на його честь у 1923 році.
 Півострів на півночі Гренландії Wulff Land названо на його честь.

Окремі публікації 
 Studien über verstopfte Spaltöffnungen. Österreichische Botanische Zeitschrift 48(1898), s. 201-209, 252-258, 298-307.
 Arktiska sommardagar. Ord och bild, 9(1900), s. 305-326.
 Botanische Beobachtungen aus Spitzbergen. Lund. 1902. 
 En epidemisk svampsjukdom i våra furuplanteringar. Lund. 
 Observations botaniques faites au Spitzberg : trad. de l'allemand par H.Marcel Hardy à Dundee. Missions scientifiques pour la mesure d'un arc de méridien au Spitzberg ... Mission suédoise ; T.2 : Sect.10. 1903. Stockholm. 1903.
 Nyare undersökningar öfver kräftsjukdomen och gummiflödet hos våra fruktträd. Stockholm: Aftonbladets tr. 1905. 
 Plasmodesmenstudien. Österreichische Botanische Zeitschrift 56(1906), s. 1-8, 60-69.
 Ur våra fruktträds äldsta historia : en studie i kulturhistorisk pomologi. Stockholm. 1906. 
 Stenfruktmögel : En hotande svampsjukdom på körsbär och plommon. Landtbruksakademien. Flygblad ; 5. 1906. Stockholm. 1906. 
 Den amerikanska krusbärsmjöldaggen : dess natur och utbredning samt kampen mot densamma. Meddelanden från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, 99-1780368-8 ; 1. Stockholm. 1907. 
 Gamla fruktträd. Stockholm. 1907. 
 Indisk arkitektur. Stockholm. 1907. 
 David Bergendal : 4/5 1855. 23/9 1908. Stockholm. 1908. 
 Krussjuka hos potatis. Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Flygblad ; 3. 1908. Stockholm. 1908.
 Pricksjuka hos äpple. Linköping. 1910. 
 ”Olof Eneroths efterlämnade manuskript”. Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1911(12):12-14. 1911. 0371-2184. ISSN 0371-2184. 
 Linnés "willrunor" i Göteborgstrakten. Stockholm. 1911. 
 Konsthandtverkarnes gilles utställning af konsthandtverk från Java och Kina : Konstnärshuset ; Smålandsgatan 7 ; 15 april - 1 maj 1915. Stockholm. 1915-????.
 Gamla fruktträd : en naturskyddsuppsats. Stockholm. 1919. 
 Lind, J (1924). Fungi collected on the north-coast of Greenland by the late Dr. Th. Wulff. Meddelelser om Grønland ; 64:12 Den Anden Thule Ekspedition til Grønlands Nordkyst 1916-18 ; 12. Köpenhamn. 
 Lynge, Bernt (1923). lichens collected on the north-coast of Greenland by the late Dr. Th. Wulff. Meddelelser om Grønland ; 64 :11Den Anden Thule Ekspedition til Grønlands Nordkyst 1916-18 ; 11. Köpenhamn. 
 Grönländska dagböcker. Stockholm. 1934.

Див. також 
Список ботаніків за скороченням

Примітки

Посилання 
Wulff, Thorild

Шведські ботаніки
Шведські мандрівники
Дослідники Арктики
Випускники Лундського університету
Науковці Стокгольмського університету